Ле́сенка — разг. маленькая по размерам лестница:
 Лесенка (карточная игра) — разновидность азартных игр.
 Лесенка (устройство) — альпинистское спусковое устройство.
  — методика музыкального образования  (1881—1944).
 Лесенка Маяковского — оригинальный способ записи стиха, созданный Владимиром Маяковским.
 Лесенка (программирование) — альтернативное название индентации: упорядочивание программного кода в целях повышения его читабельности.

См. также 
 Лестница